Russell « Rusty » Cartwright dit "le Baveux" est un personnage de fiction de la série américaine Greek interprété par Jacob Zachar. Il est le jeune frère de Casey Cartwright qui appartient à la sororité Zeta Beta Zeta (ZBZ). 

Il appartient lui-même à la fraternité Kappa Tau Gamma (KTΓ) connue pour ses fêtes déjantées organisées par le président Cappie, l'ex de Casey Cartwright, sœur de Rusty. Ce dernier sera également son grand frère au sein de la fraternité.

Rusty aura 3 surnoms :
 Le Baveux (en anglais Spitter "le cracheur") (depuis saison 1), car lors de sa première soirée chez les Kappa Tau, il a craché de la tequila à la figure d'une fille.
 L'Ancre (fin saison 2, début saison 3), car il a eu pour la première fois de sa vie une mauvaise note, un "D".
 Rocky Rusty (début saison 3, surnom que l'ex petite-amie de Cappie lui donne).

Personnage de Greek